Нижче наведено список 17 муніципалітетів провінції Масса-Каррара. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Масса-Каррара